Metelectrona är ett släkte av fiskar. Metelectrona ingår i familjen prickfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Prickfiskar
Metelectrona